Brokate steht für:
 die Kurzform für die Acht Brokate, siehe Ba Duan Jin

Brokate ist der Nachname folgender Personen:
 Martin Brokate